Паоло Фернандес (; ) — испанский футболист, полузащитник греческого клуба «Волос».

Клубная карьера 
Фернандес является воспитанником «Манчестер Сити», в академию которого он перебрался в 2013 году. С 2016 года выступал за молодёжную команду клуба, провёл 22 матча, забил 11 мячей. Летом 2017 года был отдан в аренду в нидерландский клуб НАК. 12 августа 2017 года дебютировал в Эредивизи в поединке против «Витесса», выйдя на замену после перерыва вместо Джованни Корте.

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки ФК «Кастельон»
Игроки ФК «Волос»